Deux architectes français ont porté les mêmes prénom et nom :
 Pierre Rousseau (1716-1797) ;
 Pierre Rousseau (1751-1829), fils du précédent.

Voir aussi